Tate House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tate House (Georgia), ID-Nr. 74000700
 Tate House (Louisiana), ID-Nr. 98000661
 Tate House (Maine), ID-Nr. 70000072
 Tate House (North Carolina), ID-Nr. 73001300